3 miejscowości w Polsce:
 Złotoria – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz (z ruinami zamku Kazimierza Wielkiego)
 Złotoria – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz 
 Złotoria – osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka

Zobacz też: Nowa Złotoria, Stara Złotoria